Зинаи́да Петровна Семёнова (1903—1978) — геолог Карагандинского угольного бассейна.

Биография 
Родилась в 1903 году в Порхове (ныне Псковская область). Отец — служащий земской управы, мать — домохозяйка.

Окончила ЛСХИ, агрономический факультет (1925). Работала в НИИ прикладной ботаники.

С 1928 года научный сотрудник лаборатории механического анализа Геологического комитета, затем — геолог в Ленинградском институте неметаллических полезных ископаемых. Без отрыва от производства окончила курсы повышения квалификации при Ленинградском горном институте по специальности геолог-петрограф.

С весны 1931 года работала в Караганде. С 1934 года, возглавляя Восточную геологоразведочную партию, занималась разведкой верхних горизонтов Промышленного участка каменноугольного бассейна. Результаты исследований представила в научном труде «Литологическое описание разреза Карагандинского каменноугольного бассейна» (1936).

Во второй половине 1930-х годов вела разведку Саранского и Чурубай-Нуринского участков бассейна, а также Куу-Чекинского месторождения угля.

С 1940 по 1949 год геолог, старший геолог и главный инженер Карагандинской геологоразведочной партии треста «Казахуглегеология». Участница открытия Тентекского угленосного района.

Последняя должность (с 1952 года) — главный геолог крупнейшего в угольной отрасли комбината «Карагандауголь». Депутат ВС КССР 3—4 созывов.

Умерла в 1978 году в Караганде.

Награды и премии 
 Сталинская премия третьей степени (1948) — за геологические исследования, обеспечившие открытие новых участков коксующихся углей в Карагандинском угольном бассейне
 медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Источники 
 http://novikovv.ru/zinaida-semenova/laureat-stalinskoy-premii-z-p-semenova
 http://old-site.karlib.kz/saryarka/karaganda/book/havin_karagandy.pdf

Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 4-го созыва